Södra Klobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Södra klobben (Saltvik, Åland),  (2,7 ha)
 Södra klobben (Vårdö, Åland),  (2 ha)
 Södra Klobben, Kimitoön, Åboland,

Se även
Klobben
Norra Klobben

Robotskapade Finlandförgreningar